Die 2. divisjon 1988 war die 26. Spielzeit der zweithöchsten norwegischen Fußballliga.

Modus 
Die 24 Mannschaften waren in zwei Gruppen zu je 12 Teams eingeteilt. Diese spielten an 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Gruppensieger stiegen direkt in die 1. Divisjon auf. Die beiden Zweitplatzierten ermittelten mit dem 10. der 1. Divisjon einen weiteren Startplatz für die 1. Divisjon. Die jeweils letzten drei Vereine stiegen in die 3. divisjon ab.

In dieser Saison gab es zum ersten Mal die auch international gültige Punktevergabe: der Sieger erhielt drei Punkte, bei Unentschieden gab es für beide Mannschaften einen Punkt, bei Niederlage gab es keine Punkte.

Gruppe A

Gruppe B

Play-offs

Weblinks 
 2. Division rsssf.no

Fußballsaison 1988
1988